Jiguang ist:

 der Vorname eines chinesischen Militärführers während der Ming-Dynastie, siehe Qi Jiguang;
 das Dorf Jiguang (继光村) der Großgemeinde Baiguo in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Jiguang (Baiguo).